Виталий Европович Агасян () — советский и армянский футболист, полузащитник.

Начинал играть в 1981 году в дубле ереванского «Арарата». Во второй лиге выступал за клубы «Олимпия» Арташат (1982—1983), СК ФШМ (1984—1985), «Спартак» Октембрян (1986). В 1987—1988 годах играл в первой лиге за «Котайк» Абовян. За «Арарат» в 1988—1991 годах выступал в высшей лиге СССР, в 1992 году провёл три матча в чемпионате Армении.

В чемпионате Ливана играл за клубы Бейрута «Аль-Маджед» (1992/93) и  (1993/94 — 1996/97). Выступал за команды , Ливия (1997/98) и ЦСКА «Карабах» Ханкенди (1999).

Футболисты СССР
Футболисты Армении
Игроки ФК «Двин»
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК «Армавир» Армения
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Аль-Маджед»
Игроки ФК «Оменмен»
Игроки ФК «Рияда Валь-Адаб»
Игроки ФК «Лернаин Арцах»